Pell är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Axel Rudi Pell
 Claiborne Pell
 George Pell
 John Pell
 Rickard Pell
 Theodore Pell